Plaatsen in Bulgarije
Razdelna (Varna), dorp in gemeente Beloslav, oblast Varna
Razdelna (Stara Zagora), dorp in gemeente Galabovo, oblast Stara Zagora